Беки́ров — фамилия.

Известные носители 
 Бекиров, Мустафа Бекирович (1900—1975) — крымскотатарский лингвист, государственный деятель, издатель, педагог.

 Бекирова, Гульнара Тасимовна (род. 1951) — украинский историк.
 Бекирова, Сабрие Искандеровна (род. 1965) — российский дирижёр.